Le Délice des Moines est un fromage belge produit à Herve en Province de Liège.

Son nom complet est le Val Dieu Délice des Moines du nom de l'Abbaye du Val-Dieu proche de la ville de Herve. Comme le Bouquet des Moines et le Bleu des Moines, le Délice fait partie des fromages dits de Val-Dieu.
Il est fabriqué par la fromagerie Herve Société.

Description  
Le Délice des Moines est un fromage au lait de vache pasteurisé à pâte molle et à croûte mixte. Il possède une croûte blanchâtre striée de lignes orangées. Sa pâte est molle et onctueuse.

Ce petit fromage est de forme ronde, pèse , contient 345 kcal/ et compte 30 % de matières grasses. Il nécessite 3 semaines d'affinage.

Conservation : température optimale de 4 à 8 °C.

.

Voir aussi

Notes et références

Liens internes
 Gastronomie wallonne
 Fromage de Herve
 Remoudou

Liens externes 
 Site de Herve-Société
 Fromage de Herve, sur le site de la ville d'Herve

Fromage wallon
Fromage au lait de vache 
Cuisine liégeoise
Fromage à pâte molle à croûte fleurie
Herve